SNUPER (кор.: 스누퍼; «Высшее, чем Супер») — южнокорейская группа, состоящая из шести человек, сформированная под руководством Widmay Entertainment, являющаяся первой корейской поп-группой агентства. В состав группы входят: Сухён, Саниль, Тэун, Усон, Санхо и Себин. Они дебютировали 16 ноября 2015 года, выпустив мини-альбом «Shall We» и заглавным синглом «Shall We Dance».

Участники 
 Сухён (кор.: 수현), настоящее имя: Чхве Хёнгын (кор.: 최형근) родился 1 октября 1992 г.
 Саниль (кор.: 상일), настоящее имя: Шим Саниль (кор.: 심상일) родился 1 мая 1993 г.
 Тэун (кор.: 태웅), настоящее имя: Ю Тэун (кор.: 유태웅) / Юкито Ясуо (япон.: ゆきとも やすお) родился 24 мая 1994 г.
 Усон (кор.: 우성), настоящее имя: Чхве Сонхёк (кор.: 최성혁) родился 24 сентября 1994 г.
 Санхо (кор.: 상호), настоящее имя: Чо Санхо (кор.: 조상호) родился 10 февраля 1995 г.
 Себин (кор.: 세빈), настоящее имя: Чан Себин (кор: 장세빈) родился 24 апреля 1996 г.

Дискография

Мини-альбомы

Сингл альбомы

Синглы

Саундтреки

Фильмография

Фильмы

Дорамы

Реалити шоу

Развлекательные шоу

Награды и номинации

Asia Model Awards

Ссылки 
 http://www.oricon.co.jp/
 http://snuper.kr/profile/index.php
 http://tenasia.hankyung.com/archives/713515

Музыкальные коллективы, появившиеся в 2015 году
Бой-бэнды Республики Корея